Ponte City Apartments — высотное здание в Йоханнесбурге (ЮАР), построенное в 1975 году. Архитектурно представляет собой полый цилиндр, вследствие чего дневной свет может попадать в квартиры и с внутренней стороны. Высота 55-этажного здания составляет 173 метра.

История 
В 1970-е годы здание являлось одним из наиболее престижных жилых домов в Йоханессбурге, но в конце 1980-х криминальная обстановка в районе резко ухудшилась, жильцы разъехались и здание было захвачено бандами. В начале XXI века предпринимались попытки восстановления здания и прилегающего района, но ипотечный кризис 2007 года частично нарушил планы застройщиков. По состоянию на 2015 год здание является жилым, круглосуточно охраняется и оборудовано биометрической системой контроля доступа.

Источники

См. также 
 Двор-колодец
 Финансовый центр Конфинансас

Небоскрёбы, построенные в 1975 году
Здания и сооружения Йоханнесбурга
Небоскрёбы ЮАР
Небоскрёбы высотой от 150 до 199 метров